Hawkins est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Anthony Hawkins (1932-2013), acteur australien ;
 Barry Hawkins (1979-), joueur de snooker anglais ;
 Cody Hawkins (1988-), joueur américain de football américain ;
 Coleman Hawkins (1904-1969), saxophoniste de jazz ;
 Connie Hawkins (1942-2017), joueur américain de basket-ball ;
 Corey Hawkins (1988-), acteur américain ;
 Courtney Hawkins (1967-), athlète américain ;
 Dale Hawkins (1936-2010), chanteur américain ;
 Edwin Hawkins (1943-2018), chanteur et musicien américain, auteur de Oh Happy Day ;
 Erskine Hawkins (1914-1993), trompettiste de jazz ;
 Hersey Hawkins (1966-), joueur américain de basket-ball ;
 Holly Hawkins (1959-), actrice américaine ;
 Howie Hawkins (1952-), syndicaliste et militant écosocialiste américain ;
 Jack Hawkins (1910-1973), acteur et producteur britannique ;
 Jennifer Hawkins (1983-), présentatrice australienne et miss Univers 2004
 
 LaTroy Hawkins (1972-), joueur américain de baseball ;
 Louis Welden Hawkins (1849-1910), peintre français ;
 Martin Hawkins (1888-1959), athlète américain ;
 Michael Hawkins (1972-), joueur de basket-ball américain ;
 
 Paula Hawkins (1927-2009), femme politique américaine ;
 Paula Hawkins (1972-), écrivaine britannique ;
 Richard Hawkins (v. 1562-1622), navigateur anglais ;
 Ronnie Hawkins (1935-2022), chanteur et auteur canadien
 Sally Hawkins (1976-), actrice britannique ;
 Screamin' Jay Hawkins (de son vrai nom Jalacy Hawkins) (1929-2000), auteur-compositeur et interprète américain de rhythm and blues ;
 Sophie B. Hawkins (1964-), auteure-compositrice-interprète américaine ;
 Stephen Hawkins (1971-), rameur en aviron australien ;
 Taylor Hawkins (1972-2022), batteur de Foo Fighters ;
 Thomas Hawkins (1938-), historien des mathématiques américain ;
 Tianna Hawkins (1991-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Trip Hawkins (1953-), entrepreneur américain ;
 Ward Hawkins (1912-1990), écrivain, auteur de littérature policière et scénariste américain ;
 William Deane Hawkins (1914-1943), lieutenant américain de la Seconde Guerre mondiale.

Toponyme 

 Hawkinsville, ville de l’État de Géorgie aux États-Unis ;
 Hawkins, ville du comté de Wood, au Texas, aux États-Unis ;
 Comté de Hawkins, comté de l'État du Tennessee, aux États-Unis ;
 Hawkins, réserve indienne du Manitoba au Canada.

Hydronyme 

 La rivière Hawkins, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Divers 
 D. L. Hawkins, un personnage de fiction du feuilleton télévisé américain Heroes (NBC) ;
 , une série télévisée américaine sortie en 1973 ;
 Hawkins, ville où se déroule l'action de la série  ;
 Classe Hawkins, une classe de croiseurs lourds de la Royal Navy.
 HMS Hawkins, le navire de tête de sa classe.

Patronyme anglais